Mavrica je lahko:

mavrica - metereološki pojav
Mavrica (revija) - katoliška revija, namenjena otrokom
FKVK Mavrica Radomlje - društvo